Aardrijkskunde
 Casorate Primo, gemeente in de Italiaanse provincie Pavia (regio Lombardije)
 Castano Primo, gemeente in de Italiaanse provincie Milaan (regio Lombardije)
 Humberto Primo, plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
 Masciago Primo, gemeente in de Italiaanse provincie Varese (regio Lombardije)

Bedrijf
 Inter Primo, Deens multinational gespecialiseerd in kunststofextrusie

Media
 Primo, film van Richard Wilson uit 2005
 Primo Magazine & TV gids, Belgisch Nederlandstalig tijdschrift

Muziek
 Primo, een album van de Amerikaanse band Rifle Sport
 Primo, muziekterm, 'de eerste'

Prsonen met de achternaam Primo
 Frans Primo, Belgisch activist binnen de Vlaamse beweging

Prsonen met de voornaam Primo
 Primo Levi, een Joods-Italiaans schrijver

Sport
 Primo & Epico, vroegere naam van Los Matadores, professioneel WWE-worstelteam

Zie ook 
 Primo de Rivera (doorverwijspagina)